Howard kan som auktorsförkortning betyda:

 Hildegarde Howard
 Grace Elizabeth Howard
 John Eliot Howard
 Leland Ossian Howard
 Richard Alden Howard
 Samuel D. Howard

Robotskapade auktorsförkortningar